166. længdegrad kan henvise til:

 166. vestlige længdekreds
 166. østlige længdekreds